Cette liste présente les personnages essentiels de la série Tom et Hester / Fever Crumb de Philip Reeve.

Personnages principaux

Hester Shaw

Tom Natsworthy

Anna Fang

Wren Natsworthy

Theo Ngoni

Kit Solent/Shrike

Fever Crumb

Personnages secondaires

Thaddeus Valentine

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Articles connexes 
 Philip Reeve
 Tom et Hester

Liens externes 
  Site officiel de Philip Reeve
  Site officiel

 
Tom et Hester